Сне́йдер () — нідерландське прізвище.

Відомі носії 

 Веслі Снейдер (;  1984) — нідерландський футболіст, півзахисник.
 Джефрі Снейдер (;  1982) — нідерландський футболіст, півзахисник.
 Родні Снейдер (;  1991) — нідерландський футболіст, півзахисник.

Див. також 
 Снайдер
 Шнайдер